Санада — фамилия. Известные носители:
 Санада, Асами (род. 1977) — японская сэйю.
 Санада, Хироюки (род. 1960) — японский актёр.